Дми́трий Льво́в:
 Львов, Дмитрий Васильевич (1909—1982) — советский инженер-железнодорожник, учёный, первый директор Всесоюзного научно-исследовательского тепловозного института.
 Львов, Дмитрий Владимирович — российский историк и издатель XIX века.
 Львов, Дмитрий Константинович (род. 1931) — российский вирусолог, директор Института вирусологии имени Д. И. Ивановского РАМН.
 Львов, Дмитрий Михайлович (1793—1842) — русский военный и государственный деятель. Участник Отечественной войны 1812 года.
 Львов, Дмитрий Петрович (?—1660) — русский дипломат, боярин из старшей ветви княжеского рода Львовых.
  Примечания